Rolas kann sich beziehen auf
 eine zu São Tomé und Príncipe gehörige Insel., s.  Rolas (São Tomé und Príncipe)
 eine zu Mosambik und dort zum Quirimbas-Archipel gehörige Insel, s. Rolas (Mosambik)

Rolas ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Rolas du Rosey (1784–1862), preußischer Offizier und Kunstsammler
 David Rolas, amerikanischen Rapper